Змагання з волейболу серед жінок на Літніх Олімпійських іграх 2012 року проходили з 28 липня по 11 серпня у Виставковому центрі Ерлс Корт. В турнірі взяли участь 144 спортсменки із 12 країн.

Призери

Формат змагань 
12 команд були поділені на 2 групи, які складалися з шести команд кожна, команди зіграли між собою один матч. Далі чотири найкращі команди кожної групи зіграли пройшли до стадії плей-оф, де і визначили медалістів.

Груповий етап

Група А 

|}

Група В 

|}

Плей-оф 
{{Round8-with third
 
|RD1=Чвертьфінали
|RD2=Півфінали
|RD3=Фінал
|Consol=Матч за третє місце

|7 серпня||2||3
|7 серпня||2||3
|7 серпня||1||3
|7 серпня||3||0

|9 серпня||3||0
|9 серпня||0||3

|11 серпня||3||1

|11 серпня||3||0
}}

Чвертьфінали

|}

Півфінали

|}

Матч за третє місце

|}

Фінал

|}

Підсумкове становище

НагородиНайцінніший гравець Найбільше зароблених очок Найкращий атакуючий гравець Найкращий блокуючий Найкращий подаючий Найкращий захисник Найкращий приймаючий Найкращий ліберо'''

Джерела 
 Змагання з волейболу на офіційному сайті Олімпіади у Лондоні